Velvet (velours en anglais) peut faire référence à :

 Velvet, une bière pragoise rousse avec une mousse qui descend au fond du verre ;
 Velvet, un magazine, supplément de mode du journal italien La Repubblica ;
 Velvet est le surnom porté par Liselle, personnage de la Mallorée de David Eddings.

Musique

Artiste 
 Velvet, un groupe de musiciens italiens, composé de Pierluigi Ferrantini, Giancarlo Corneta, Pierfrancesco Bazzoffi et Alessandro Sgreccia ;
 Velvet, une chanteuse suédoise ;
 Velvet Acid Christ (VAC), un groupe d'electro-indus basé à Denver dans le Colorado ;
 Velvet Revolver, un groupe de rock ;
 The Velvet Underground, un groupe de rock (1965-1973 et 1992-1994).
 Red Velvet est un girlband sud-coréen formé en 2014.

Album 
 Velvet  est un album du duo japonais Wink sorti en 1990.

Chanson 
 Velvet est une chanson du groupe a-ha sortie en 2000.

Presse musicale 
 Velvet est un mensuel musical français, spécialisé en rock indépendant, qui a sorti quelques numéros au début des années 2000 avant de disparaître.

Séries télévisées 
 Tipping the Velvet de 2002.
 Velvet, une série télévisée espagnole. (2014-2016)
 Velvet Collection suite d'une série télévisée espagnole. (2017-2019)

Cinéma 
 Pink Velvet, une trilogie de films érotiques de Viv Thomas.
 Blue Velvet, un film américain réalisé par David Lynch, sorti en 1986,
Velvet : Un Noël pour se souvenir (Una Navidad para recordar) un film espagnol réalisé par  Jorge de Torregrosa, prévu pour 2019,suite et dernier chapitre des séries Velvet et Velvet Collection

Littérature 
 Tipping the Velvet, traduit en français Caresser le velours, un roman britannique de Sarah Waters paru en 1998.
 Velvet Room, (ベルベット・ルーム, Berubetto Ruumu) de Shin Megami Tensei (Persona)

Autres 
 
 

Homonymie de titre